MAEE est un sigle pour:
 Ministère des Affaires étrangères et européennes, ancien nom (2007-2012) du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (France)
 Mutuelle des Affaires étrangères et européennes

Notes et références